Aksaray – miasto w Turcji.
 Aksaray – prowincja (il) w środkowej Turcji.